Sussex, comtat històric del sud-est d'Anglaterra, sorgit de l'antic Regne de Sussex anglosaxó. Dividit, a partir de 1888, en: 
East Sussex
West Sussex
 Sussex (Nova Jersey)
 Sussex (Wisconsin)
 Sussex, ferri britànic que naufragà al canal de la Mànega, on morí Enric Granados.